O Qualificatório para a Segunda Divisão de 1994 foi a terceira divisão do futebol brasileiro, disputada no segundo semestre de 1993. Por causa do acesso de 12 clubes na Série B de 1992, a edição de 1993 foi cancelada. Como 8 clubes cairiam para a segunda divisão em 1994, havia a necessidade de se indicar os outros 16 clubes para a segunda divisão. Não houve campeão, sendo que a competição se assemelhou muito a uma terceira divisão. Cada conjunto de estados tinha direito a um determinado número de vagas para a Série B 1994, e a partir disso cada localidade fez o seu regulamento.

História
A Série B do Campeonato Brasileiro de 1992 contou com 32 clubes dos quais apenas dois seriam rebaixados e apenas dois subiriam. Poucos dias antes do início da competição, a Confederação Brasileira de Futebol mudou o regulamento do torneio de forma que a partir de então 12 clubes teriam acesso ao Campeonato Brasileiro de Futebol de 1993 - Série A. A entidade não definiu nada sobre os remanescentes da competição nem sobre os 7 clubes que viriam do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1992 - Série C. A manobra seria para "garantir" o retorno de clubes como Grêmio FBPA e Coritiba. No decorrer da competição, o clube gaúcho, após garantir o acesso, simplesmente abandonou o torneio sem qualquer punição.

Acessos à Série B cancelados 
A Confederação Brasileira de Futebol anunciou em Fevereiro de 1992 que os sete lideres de chave garantiriam o acesso à Série B de 1993, que contaria com 32 clubes participantes. Os sete clubes que conquistaram essas vagas foram: Tuna Luso, Fluminense de Feira, Nacional, Matsubara, Auto Esporte, Operário Ferroviário e Rio Pardo. Com a manobra da CBF, todos perderam suas vagas. O Fluminense de Feira de Santana, vice-campeão da Série C de 1992 sequer disputou este Qualificatório.

Regulamento 
Em 1992 a Confederação Brasileira de Futebol resolveu promover 12 clubes da Série B para o Campeonato Brasileiro de  Futebol de 1993 - Série A sem rebaixar nenhum. Mesmo com 20 clubes restantes mais os sete clubes da Série C que haviam obtido o acesso, a Federação achou que estava inviável realizar a competição. Para não deixar a maioria dos clubes sem calendário nacional em 1993, a CBF resolveu realizar o Torneio Seletivo para a Série B de 1994, qualificando assim 16 clubes para se juntar aos 8 rebaixados da primeira divisão de 1993, fechando um total de 24 clubes para a disputa a ser realizada no ano seguinte.

A CBF organizou os clubes regionalmente e deu a cada federação ou conjunto de federações a opção de montar o regulamento que apontaria o clube a ser qualificado. Alguns pesquisadores consideram este Seletivo como parte da história da Série B(neste artigo está classificado como parte da Série C). O torneio não teve decisões nem um campeão, por isso é desconsiderada qualquer classificação geral.

Grupo A
Compuseram o Grupo A 12 clubes do estado de São Paulo que foram divididos em 2 grupos de 6 equipes(A1 e A2). O campeão de cada grupo garante a vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1994 - Série B.

Grupo A1 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo A1
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 3 de Outubro de 1993 - América-SJRP 1x0 Noroeste
 3 de Outubro de 1993 - Ferroviária 0x2 Novorizontino
 3 de Outubro de 1993 - Marília 0x0 Botafogo-RP

 2ª Rodada
 10 de Outubro de 1993 - Botafogo-RP 3x1 Ferroviária
 10 de Outubro de 1993 - Noroeste 2x1 Marília
 12 de Outubro de 1993 - Novorizontino 1x2 América-SJRP

 3ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - América-SJRP 1x0 Ferroviária
 17 de Outubro de 1993 - Botafogo-RP 5x0 Noroeste
 17 de Outubro de 1993 - Marília 0x1 Novorizontino

 4ª Rodada
 23 de Outubro de 1993 - América-SJRP 1x1 Marília
 24 de Outubro de 1993 - Ferroviária 0x0 Noroeste
 24 de Outubro de 1993 - Novorizontino 2x1 Botafogo-RP

 5ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Botafogo-RP 1x1 América-SJRP
 31 de Outubro de 1993 - Marília 1x0 Ferroviária
 31 de Outubro de 1993 - Noroeste 1x0 Novorizontino

 6ª Rodada
 6 de Novembro de 1993 - Novorizontino 2x1 Ferroviária
 7 de Novembro de 1993 - Botafogo-RP 1x2 Marília
 7 de Novembro de 1993 - Noroeste 2x1 América-SJRP

 7ª Rodada
 13 de Novembro de 1993 - América-SJRP 3x1 Novorizontino
 13 de Novembro de 1993 - Ferroviária 2x0 Botafogo-RP
 14 de Novembro de 1993 - Marília 1x0 Noroeste

 8ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Ferroviária 1x0 América-SJRP
 21 de Novembro de 1993 - Noroeste 1x1 Botafogo-RP
 21 de Novembro de 1993 - Novorizontino 5x1 Marília

 9ª Rodada
 28 de Novembro de 1993 - Botafogo-RP 3x1 Novorizontino
 28 de Novembro de 1993 - Marília 1x1 América-SJRP
 28 de Novembro de 1993 - Noroeste 2x1 Ferroviária

 10ª Rodada
 5 de Dezembro de 1993 - América-SJRP 3x1 Botafogo-RP
 5 de Dezembro de 1993 - Ferroviária 0x0 Marília
 5 de Dezembro de 1993 - Novorizontino 1x0 Noroeste

América está qualificado a disputar a Série B de 1994

Grupo A2 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo A2
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 3 de Outubro de 1993 - Internacional 0x0  Ponte Preta
 3 de Outubro de 1993 - Juventus 1x1 São Caetano
 3 de Outubro de 1993 - Sãocarlense 0x0 Ituano

 1ª Rodada
 9 de Outubro de 1993 - Ituano 0x1 Internacional
 10 de Outubro de 1993 - Ponte Preta 2x1 Juventus
 10 de Outubro de 1993 - São Caetano 1x1 Sãocarlense

 3ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Internacional 0x0 Juventus
 17 de Outubro de 1993 - Ituano 1x2 São Caetano
 17 de Outubro de 1993 - Sãocarlense 2x3 Ponte Preta

 4ª Rodada
 23 de Outubro de 1993 - Juventus 0x0 Sãocarlense
 24 de Outubro de 1993 - Internacional 4x0 São Caetano
 24 de Outubro de 1993 - Ponte Preta 2x0 Ituano

 5ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Ituano 0x5 Juventus
 31 de Outubro de 1993 - São Caetano 0x2 Ponte Preta
 31 de Outubro de 1993 - Sãocarlense 2x2 Internacional

 6ª Rodada
 6 de Novembro de 1993 - Ituano 1x0 Sãocarlense
 6 de Novembro de 1993 - Ponte Preta 1x0 Internacional
 6 de Novembro de 1993 - São Caetano 2x2 Juventus

 7ª Rodada
 12 de Novembro de 1993 - Sãocarlense 1x1 São Caetano
 14 de Novembro de 1993 - Internacional 2x0 Ituano
 14 de Novembro de 1993 - Juventus 3x3 Ponte Preta

 8ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Juventus 3x0 Internacional-L
 21 de Novembro de 1993 - Ponte Preta 1x0 Sãocarlense
 21 de Novembro de 1993 - São Caetano 2x1 Ituano

 9ª Rodada
 27 de Novembro de 1993 - Ituano 2x2 Ponte Preta
 28 de Novembro de 1993 - Sãocarlense 1x0 Juventus
 28 de Novembro de 1993 - São Caetano 0x1 Internacional

 10ª Rodada
 5 de Dezembro de 1993 - Internacional 2x1 Sãocarlense
 5 de Dezembro de 1993 - Juventus 1x1 Ituano
 5 de Dezembro de 1993 - Ponte Preta 0x1 São Caetano

Ponte Preta está qualificado a disputar a Série B de 1994

Grupo B
Compuseram o Grupo B, 4 clubes do estado de Rio de Janeiro que foram alocados em um único grupo onde os dois melhores colocados se qualificam a disputar o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1994 - Série B.

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo B
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 5 de Novembro de 1993 - Bangu 0x0 Itaperuna
 8 de Novembro de 1993 - Americano 1x0 América

 2ª Rodada
 17 de Novembro de 1993 - Americano 1x1 Bangu
 17 de Novembro de 1993 - Itaperuna ?x? Americano

 3ª Rodada
 24 de Novembro de 1993 - América 2x0 Itaperuna
 27 de Novembro de 1993 - Bangu 3x0 Americano

 4ª Rodada
 30 de Novembro de 1993 - Bangu 3x0 América
 30 de Novembro de 1993 - Americano ?x? Itaperuna

 5ª Rodada
 4 de Dezembro de 1993 - América 0x2 Americano
 5 de Dezembro de 1993 - Itaperuna 0x0 Bangu

 6ª Rodada
 8 de Dezembro de 1993 - Americano 1x1 Bangu
 8 de Dezembro de 1993 - Itaperuna 1x2 America

Bangu e Americano estão qualificados a disputar a Série B de 1994

Grupo C 
No Grupo C participaram 9 clubes provenientes dos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O primeiro colocado de cada grupo se qualificou a disputar o Triangular Final onde primeiro e segundo colocado foram promovidos o Campeonato Brasileiro de Futebol de 1994 - Série B

Grupo C1
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="170"| Equipe 1
!width="50" | J1
!width="50" | J2
!width="50" | J3
!width="170"| Equipe 2
!width="50" | Total
|-
| align="right"| Juventude
| 2x1
| 0x1
| 1x0
| align="left" |  Brasil(FRP)
| 3x2

Juventude Qualificado para o Triangular Final.

Grupo C2
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo C2
<div class="NavContent" style=display:none>
 10 de Outubro de 1993 - Marcílio Dias 0x0 Joinville
 14 de Outubro de 1993 - Joinville 3x2 Figueirense
 18 de Outubro de 1993 - Figueirense 2x1 Marcílio Dias
 25 de Outubro de 1993 - Figueirense 0x0 Joinville
 28 de Outubro de 1993 - Joinville 0x1 Marcílio Dias
 31 de Outubro de 1993 - Marcílio Dias 3x4 Figueirense

Figueirense Qualificado para o Triangular Final.

Grupo C3
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo C3
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Operário Ferroviário 2x1 Matsubara
 17 de Outubro de 1993 - União Bandeirante 0x1 Londrina

 2ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - Matsubara 0x4 Londrina
 24 de Outubro de 1993 - Operário Ferroviário 1x0 União Bandeirante

 3ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Londrina 0x0  Operário Ferroviário
 31 de Outubro de 1993 - União Bandeirante 0x0 Matsubara

 4ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - Londrina 2x1 União Bandeirante
 7 de Novembro de 1993 - Matsubara 0x0 Operário Ferroviário

 5ª Rodada
 13 de Novembro de 1993 - Matsubara 0x1 União Bandeirante
 14 de Novembro de 1993 - Operário Ferroviário 0x0 Londrina

 6ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Londrina 0x0 Matsubara
 21 de Novembro de 1993 - União Bandeirante 0x2 Operário Ferroviário

Londrina Qualificado para o Triangular Final.

Triangular Final
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Triangular Final do Grupo C
<div class="NavContent" style=display:none>
 24 de Novembro de 1993 - Londrina 1x0 Juventude - Estádio do Café
 28 de Novembro de 1993 - Juventude 1x0 Figueirense - Estádio Alfredo Jaconi
 1 de Dezembrode 1993 - Figueirense 1x3 Londrina
 5 de Dezembrode 1993 - Figueirense 1x1 Juventude
 8 de Dezembrode 1993 - Juventude 0x0 Londrina
 12 de Dezembrode 1993 - Londrina 5x0 Figueirense

Londrina e Juventude estão qualificados a disputar a Série B de 1994

Grupo D
No Grupo D participaram equipes do Acre, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Os quatro estados foram divididos em dois grupos (Acre-Amazonas) e (Mato Grosso-Rondônia), o melhor de cada grupo avançou para a disputa de uma decisiva e o vencedor garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1994 - Série B.

Grupo D1 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo D1
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Rio Negro  0x1  Nacional
 17 de Outubro de 1993 - Rio Branco  0x0 Independência

 2ª Rodada
 21 de Outubro de 1993 - Independência  1x1 Nacional
 27 de Outubro de 1993 - Rio Branco  2x3  Rio Negro

 3ª Rodada
 24 de Outubro de 1994 - Independência  0x2 Rio Negro
 24 de Outubro de 1994 - Rio Branco  0x2  Nacional

 4ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Nacional  2x0  Rio Negro
 31 de Outubro de 1993 - Independência  0x3 Rio Branco

 5ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - Nacional  0x1  Rio Branco
 14 de Novembro de 1993 - Rio Negro  1x0  Independência

 6ª Rodada
 11 de Novembro de 1993 - Rio Negro 2x0 Rio Branco
 11 de Novembro de 1993 - Nacional  2x0 Independência

Nacional vencedor do Grupo D1 disputa a Decisão.

Grupo D2 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo D2
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Ariquemes 1x1 Operário-MT
 17 de Outubro de 1993 - Porto Velho 0x1 Ji-Paraná

 2ª Rodada
 20 de Outubro de 1993 - Ji-Paraná 1x1 Operário-MG
 21 de Outubro de 1993 - Ariquemes 1x2 Barra do Garças

 3ª Rodada
 23 de Outubro de 1993 - Porto Velho 1x0 Operário-MG
 23 de Outubro de 1993 - Ariquemes 0x0 Barra do Garças

 4ª Rodada
 27 de Outubro de 1993 - Ji-Paraná 0x1 Ariquemes
 27 de Outubro de 1993 - Porto Velho 1x0 Barra do Garças

 5ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Ariquemes 3x0 Porto Velho
 31 de Outubro de 1993 - Operário-MT 2x1 Barra do Garças

 6ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - Barra do Garças 4x0 Ariquemes
 7 de Novembro de 1993 - Ji-Paraná 1x0 Porto Velho

 7ª Rodada
 10 de Novembro de 1993 - Operário-MT 1x1 Ariquemes
 11 de Novembro de 1993 - Barra do Garças 2x1 Ji-Paraná

 8ª Rodada
 14 de Novembro de 1993 - Barra do Garças 1x0 Porto Velho
 14 de Novembro de 1993 - Operário-MT 2x0 Ji-Paraná

 9ª Rodada
 17 de Novembro de 1993 - Ariquemes 1x0 Ji-Paraná
 17 de Novembro de 1993 - Operário-MT 6x0 Porto Velho

 10ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Barra do Garças 2x0 Operário-MG
 21 de Novembro de 1993 - Porto Velho 1x2 Ariquemes

Barra do Garças vencedor do Grupo D2

Final 

Barra do Garças qualificado a disputar a Série B de 1994

Grupo E

Esse grupo foi composto por clubes do Amapá e Pará com o melhor colocado se qualificando a disputar a Série B de 1994.

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo E
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Bragantino 0x0  Ypiranga
 17 de Outubro de 1993 - Macapá 1x0 Tuna Luso

 2ª Rodada
 20 de Outubro de 1993 - Ypiranga 1x1 Tuna Luso
 24 de Outubro de 1993 - Macapá 2x0 Bragantino

 3ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Tuna Luso 2x1 Bragantino
 10 de Novembro de 1993 - Ypiranga  2x3  Macapá

 4ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - Bragantino 1x0 Macapá
 7 de Novembro de 1993 - Tuna Luso 0x0  Ypiranga

 5ª Rodada
 14 de Novembro de 1993 - Bragantino 0x1 Tuna Luso
 14 de Novembro de 1993 - Macapá 1x2  Ypiranga

 6ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Tuna Luso 2x0  Macapá
 21 de Novembro de 1993 - Ypiranga  3x1 Bragantino

Tuna Luso qualificada a disputar o Série B de 1994

Grupo F
Esse grupo foi composto por clubes do Maranhão e Piauí. O Grupo foi dividido em dois subgrupos 1 e 2, cada um com equipes de Maranhão e Piauí, os melhores de cada subgrupo disputaram uma final, e o vencedor foi promovido a disputar a Série B de 1994.

Grupo F1
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo F1
<div class="NavContent" style=display:none>
 14 de Outubro de 1993 - River 0x0 4 de Julho
 20 de Outubro de 1993 - 4 de Julho 1x0 Picos
 27 de Outubro de 1993 - Picos 1x2 River
 3 de Novembro de 1993 -4 de Julho 0x0 River
 10 de Novembro de 1993 - Picos 1x0 4 de Julho
 21 de Novembro de 1993 - River 4x0 Picos

River vencedor do Grupo F1-A

Grupo F2
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo F2
<div class="NavContent" style=display:none>
 10 de Outubro de 1993 - Sampaio Corrêa 1x1 Moto Club
 13 de Outubro de 1993 - Moto Club 1x0 Imperatriz
 20 de Outubro de 1993 - Imperatriz 1x1 Sampaio Corrêa
 3 de Novembro de 1993 - Imperatriz 0x2 Moto Club
 10 de Novembro de 1993 - Sampaio Corrêa WxO Imperatriz(Excluido da competição)
 17 de Novembro de 1993 - Moto Club 1x1 Sampaio Corrêa

 O Sampaio Corrêa herdou os pontos do empate contra o Imperatriz, após a exclusão deste da competição.
 Após empate por pontos foi marcado um jogo desempate.

 4 de Dezembro de 1993 - Moto Club 2x1 Sampaio Corrêa

Moto Club vencedor do Grupo F2

Final

Moto Club promovido a Série B de 1994

Grupo G 
Este grupo foi disputado entre clube do Ceará e do Rio Grande do Norte. Os clubes se enfrentaram em turno único, com o melhor colocado se qualificando a disputar a Série B de 1994.

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo G
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 10 de Outubro de 1993 - ABC  1x2 América-RN
 10 de Outubro de 1993 - Icasa 0x0 Ferroviário

 2ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - América 0x0 Corintians
 17 de Outubro de 1993 - Icasa 2x1 ABC

 3ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - América 2x0 Icasa
 24 de Outubro de 1993 - Corintians 0x0 Ferroviário

 4ª Rodada
 30 de Outubro de 1993 - Corintians 1x0 ABC
 31 de Outubro de 1993 - Ferroviário 2x3 América

 5ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - ABC 0x0 Fereroviário
 7 de Novembro de 1993 - Icasa 2x1 Corintians

 6ª Rodada
 14 de Novembro de 1993 - América 1x1 ABC
 14 de Novembro de 1993 - Ferroviario 2x1 Icasa

 7ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - ABC 1x1 Icasa
 21 de Novembro de 1993 - Corintians 1x0 América

 8ª Rodada
 28 de Novembro de 1993 - Ferroviário 1x1 Corintians
 28 de Novembro de 1993 - Icasa 2x2 América

 9ª Rodada
 4 de Dezembro de 1993 - América 2x1 Ferroviário
 5 de Dezembro de 1993 - ABC 1x2 Corintians

 10ª Rodada
 11 de Dezembro de 1993 - Ferroviário 3x4 ABC
 12 de Dezembro de 1993 - Corintians 1x0 Icasa

América de Natal qualificado a disputar o Série B de 1994

Grupo H 
Neste grupo participaram 5 clubes (quatro clubes da Paraíba e um clube de Alagoas) em turno e returno, o melhor classificado e qualificou a disputar a Série B de 1994

{|class="wikitable"
!Time
!Cidade
!UF
!Estádio
!Capacidade
!Em 1992
|-
|Auto Esporte||João Pessoa||||Estádio José Américo de Almeida Filho(Almeidão)||25.000||5º (Série C)
|-
|Botafogo-PB||João Pessoa||||Estádio José Américo de Almeida Filho(Almeidão)||25.000||-
|-
|Campinense||Campina Grande||||Estádio Governador Ernani Sátyro(Amigão)||19.000||16º (Série B)
|-
|C.R.Brasil||Maceió||||Estádio Rei Pelé||20.000||16º (Série C)
|-
|Treze||Campina Grande||||Estádio Governador Ernani Sátyro(Amigão)||19.000||29º (Série C)
|-

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo H
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Auto Esporte 1x1 Botafogo-PB
 17 de Outubro de 1993 - Campinense 0x1 Treze

2ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - Auto Esporte 0x3 CRB
 24 de Outubro de 1993 - Treze 2x2 Botafogo-PB

 3ª Rodada
 27 de Outubro de 1993 - CRB 2x0 Treze
 31 de Outubro de 1993 - Botafogo-PB 1x2 Campinense

 4ª Rodada
[Oct 31]
 31 de Outubro de 1993 - Treze 2x2 Auto Esporte
 7 de Novembro de 1993 - Campinense 3x2 CRB

 5ª Rodada
 10 de Novembro de 1993 - CRB 2x2 Botafogo-PB
 14 de Novembro de 1993 - Auto Esporte 1x1 Campinense

 6ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Auto Esporte 0x1 Botafogo-PB
 21 de Novembro de 1993 - Treze 3x1 Campinense

 7ª Rodada
 25 de Novembro de 1993 - CRB 0x0 Auto Esporte
 28 de Novembro de 1993 - Botafogo-PB 1x1 Treze

 8ª Rodada
 4 de Dezembro de 1993 - Treze 1x0 CRB
 5 de Dezembro de 1993 - Campinense 0x2 Botafogo-PB

 9ª Rodada
 1 de Dezembro de 1993 - Auto Esporte 1x1 Treze
 8 de Dezembro de 1993 - CRB 2x0 Campinense

 10ª Rodada
 11 de Dezembro de 1993 - Botafogo-PB 1x2  CRB
 11 de Dezembro de 1993 - Campinense 0x1 Auto Esporte

C.R.Brasil qualificado a disputar a Série B de 1994.

Grupo I 
Este grupo foi compostos por três clubes do estado de Pernambuco que se enfrentaram em turno e returno com o melhor colocado Qualificado a disputar a Série B de 1994

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo I
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 17 de Outubro de 1993 - Central 1x1 Paulistano
 24 de Outubro de 1993 - Paulistano 2x1 Vitória
 31 de Outubro de 1993 - Vitória 0x1 Central
 7 de Novembro de 1993 - Paulistano 0x0 Central
 14 de Novembro de 1993 - Vitória 4x0 Paulistano
 21 de Novembro de 1993 - Central 1x1 Vitória

Central promovido a Série B de 1994

Grupo J 
As quatro equipes (três do Sergipe e uma da Bahia) se enfrentaram em turno e returno. Ao final, o melhor colocado se tornou qualificado a disputar a Série B de 1994

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo J
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Confiança 2x1 Catuense
 17 de Outubro de 1993 - Itabaiana 0x1 Sergipe

 2ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - Catuense 1x2 Sergipe
 24 de Outubro de 1993 - Itabaiana 0x0 Confiança

 3ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Catuense 1x1 Itabaiana
 31 de Outubro de 1993 - Sergipe 4x1 Confiança

 4ª Rodada
 6 de Novembro de 1993 - Confiança 2x2 Itabaiana
 7 de Novembro de 1993 - Sergipe 2x1 Catuense

 5ª Rodada
 10 de Novembro de 1993 - Confiança 0x2 Sergipe
 10 de Novembro de 1993 - Itabaiana 0x0 Catuense

 6ª Rodada
 21 de Novembro de 1993 - Catuense 2x0 Confiança
 21 de Novembro de 1993 - Sergipe 3x0 Itabaiana

Sergipe promovido a Série B de 1994

Grupo L 
Quatro equipes, três de Goiás e uma do Tocantins, se enfrentaram em turno e returno, o melhor colocado foi promovido a Série B de 1994.

{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo L
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 10 de Outubro de 1993 - Tocantinópolis 2x1 Atlético Goianiense
 10 de Outubro de 1993 - Goiatuba 1x0 Vila Nova

 2ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Atlético Goianiense 3x1 Goiatuba
 17 de Outubro de 1993 - Tocantinópolis x Vila Nova

 3ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - Vila Nova 0x0 Atlético Goianiense
 24 de Outubro de 1993 - Tocantinópolis 0x0 Goiatuba

 4ª Rodada
 31 de Outubro de 1993 - Atlético Goianiense 2x0 Tocantinópolis
 31 de Outubro de 1993 - Vila Nova x Goiatuba

 5ª Rodada
 3 de Novembro de 1993 - Goiatuba 3x0 Atlético Goianiense
 3 de Novembro de 1993 - Vila Nova 7x2 Tocantinópolis

 6ª Rodada
 7 de Novembro de 1993 - Atlético Goianiense 3x2 Vila Nova
 7 de Novembro de 1993 - Goiatuba 2x0 Tocantinópolis

Goiatuba qualificado a disputar a Série B de 1994 Grupo M 
Os 7 clubes foram divididos em dois subgrupos: Grupo M1 - Mineiro e Grupo M2 - Brasiliense, o melhor de cada grupo disputaram uma Final e o vencedor se qualificou a disputar a Série B de 1994

 Grupo M1 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo M1
<div class="NavContent" style=display:none>
 17 de Outubro de 1993 - Caldense 0x1 Democrata-GV
 24 de Outubro de 1993 - Democrata-GV 1x1 Valeriodoce
 31 de Outubro de 1993 - Valeriodoce 3x0 Caldense
 7 de Novembro de 1993 - Valeriodoce 1x1 Democrata-GV
 14 de Novembro de 1993 - Democrata-GV 3x0 Caldense
 21 de Novembro de 1993 - Caldense 2x2 ValeriodoceDemocrata vencedor do grupo M1 avançando à Decisão de Qualificação do Grupo.

 Grupo M2 
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo M2
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 17 de Outubro de 1993 - Gama 2x0 Guará
 17 de Outubro de 1993 - Taguatinga 3x2 Tiradentes-DF

 2ª Rodada
 24 de Outubro de 1993 - Taguatinga 2x2 Gama
 24 de Outubro de 1993 - Guará 1x1 Tiradentes-DF

 3ª Rodada
 20 de Outubro de 1993 - Gama 1x1 Taguatinga
 27 de Outubro de 1993 - Tiradentes-DF 0x0 Guará

 4ª Rodada
 30 de Outubro de 1993 - Tiradentes-DF 1x0 Taguatinga
 30 de Outubro de 1993 - Guará 0x1 Gama

 5ª Rodada
 3 de Novembro de 1993 - Guará 0x1 Taguatinga
 3 de Novembro de 1993 - Gama 1x2 Tiradentes-DF

 6ª Rodada
 6 de Novembro de 1993 - Taguatinga 0x0 Guará
 7 de Novembro de 1993 - Tiradentes-DF 1x0 GamaTiradentes-DF vencedor do grupo M2 avançando à Decisão de Qualificação do Grupo.

 Final Tiradentes promovido a Série B de 1994 

 Torneio Ricardo Teixeira 

Foi organizado um torneio em 1993 entre clubes do Rio de Janeiro e São Paulo que também deu uma vaga à Série B do ano seguinte. O torneio foi nomeado "Torneio Ricardo Teixeira" e contou com 8 clubes.

 Guarani, União São João e Bragantino disputavam a Série A de 1993.

Grupo 1
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 1
<div class="NavContent" style=display:none>
<div style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: justify;">

 1ª Rodada
 26 de Junho de 1993 - América 1x1 Bangu
 26 de Junho de 1993 - Olária 2x1 Americano
 2ª Rodada
 3 de Julho de 1993 - América 1x1 Olária
 3 de Julho de 1993 - Bangu 3x1 Americano
 3ª Rodada
 10 de Julho de 1993 - Americano 0x0 América
 10 de Julho de 1993 - Bangu 1x1 Olária
 4ª Rodada
 17 de Julho de 1993 - Americano 1x0 Olária
 17 de Julho de 1993 - Bangu 2x1 Olária
 5ª Rodada
 21 de Julho de 1993 - Americano 0x0 Bangu
 21 de Julho de 1993 - Olária 1x4 América

 6ª Rodada
 25 de Julho de 1993 - América WxO Americano
 25 de Julho de 1993 - Olária 0x0 BanguBangu qualificado para disputar a final.

Grupo 2
{|  style="width:50%; background:Green;"
|-
|  style="width:50%; vertical-align:top;"|
<div class="NavFrame" style="text-align:left; background:White">
Jogos do Grupo 2
<div class="NavContent" style=display:none>
 1ª Rodada
 26 de Junho de 1993 - Bragantino 2x2 União São João
 26 de Junho de 1993 - Mogi Mirim 3x0 Guarani
 2ª Rodada
 3 de Julho de 1993 - Guarani 3x1 Bragantino
 3 de Julho de 1993 - União São João 1x2 Mogi Mirim
 3ª Rodada
 11 de Julho de 1993 - Mogi Mirim 3x0 Bragantino
 11 de Julho de 1993 - União São João 3x1 Guarani
 4ª Rodada
 17 de Julho de 1993 - Bragantino 1x1 Mogi Mirim
 17 de Julho de 1993 - Guarani 1x0 União São João
 5ª Rodada
 21 de Julho de 1993 - Bragantino 1x1 Guarani
 21 de Julho de 1993 - Mogi Mirim 3x1 União São João
 6ª Rodada
 24 de Julho de 1993 - Guarani 3x0 Mogi Mirim
 10 de Julho de 1993 - União São João 2x1 BragantinoMogi Mirim qualificado a disputar a final.

 Final Mogi Mirim''' campeão do Torneio Ricardo Teixeira e Qualificado a disputar a Série B de 1994.

Clubes Qualificados

 Em 1994 a Confederação Brasileira de Futebol puniu o América-MG com suspensão de dois anos. O clube mineiro havia sido rebaixado em 1993 para a Série B e seria um dos participantes. Para completar os 24 participantes foi promovido também o Democrata de Governador Valadares, da mesma federação.

Ver também
Campeonato Brasileiro de Futebol de 1993

C
1993